André Prodhomme (né en 1949), écrivain, poète et éducateur spécialisé français ;
 Constant Prodhomme (1849-1920), missionnaire et évêque catholique français, vicaire apostolique du Laos ;
 Élise Prodhomme (née en 1989), joueuse française de basket-ball ;
  (1883-1952), trompettiste, chef d'orchestre et compositeur français ;
 Nicolas Prodhomme (né en 1997), coureur cycliste français.
Patronyme français